Оборот — многозначное слово:
 Оборот — единица измерения угла (особенно при вращении), а также фазы колебаний.
 Оборот в музыке — устойчивая фраза или мотив мелодии, последовательность созвучий в гармонии, например, автентический оборот, фригийский оборот и тому подобное.
 Оборот — оборот финансовых средств.
 Оборот — основной показатель использования вагонного парка железных дорог по времени, включающий цикл операций от момента окончания погрузки вагона до момента окончания следующей его погрузки.
 Оборот — время, необходимое для обслуживания локомотивом одной пары поездов на участке работы локомотивных бригад.
 Оборот — фразеологическое выражение в речи.

См. также 
 Автентический оборот
 Фригийский оборот